Euryclides de Jesus Zerbini
 Hospital Dr. Euryclides de Jesus Zerbini

Desambiguações de ciências